Toponímia:
 Wallace (Califòrnia)
 Wallace (Carolina del Nord)
 Wallace (Dakota del Sud)
 Wallace (Idaho)
 Wallace (Indiana)
 Wallace (Kansas)
 Wallace (Louisiana)
 Wallace (Nebraska)
 Biografies:
 Cath Wallace
 Charles Judson Wallace (1982, Atlanta, Geòrgia), jugador de bàsquet estatunidenc
 Alfred Russel Wallace (1823 - 1913), geògraf, botànic i naturalista gal·lès
 Ben Wallace (1974, White Hall, Alabama), jugador americà de bàsquet
 David Foster Wallace (1962 – 2008), novel·lista, assaigs i escriptor de relats estatunidenc
 Gerald Wallace (1982, Sylacauga, Alabama), jugador de bàsquet estatunidenc
 Lewis Wallace (Brookville, Indiana, 1827 – Crawfordsville, Indiana, 1905) escriptor i militar nord-americà
 Matt Wallace, productor discogràfic americà
 Rasheed Wallace (1974, Filadèlfia, Pennsilvània), jugador de bàsquet estatunidenc
 Wallace Stegner (1909 - 1993), escriptor nord-americà
 William Wallace (1270 - 1305), cavaller escocès que va liderar la resistència contra l'ocupació anglesa
 William Wallace Campbell (Comtat de Hancock, 1862 - San Francisco, 1938), astrònom estatunidenc
 William Wallace (compositor) (1862-1940), compositor anglès
 William Wallace (matemàtic) (1768-1843), matemàtic escocès
 Charles Wallace Midgley (Anglaterra, 1885 - Barcelona, 1942), futbolista anglès establert a Catalunya
 Percival Francis Wallace Midgley (Anglaterra, 1890 - Barcelona, 1949), futbolista anglès establert a Catalunya
 Miscel·lània:
 Línia de Wallace, línia imaginaria que marca un límit biogeogràfic que separa les regions d'Àsia i Oceania
 Wallace i Gromit, personatge principals d'una sèrie britànica de tres curts d'animació en stop motion
 Col·lecció Wallace, museu d'art nacional localitzat a Londres
 Medalla Darwin-Wallace, guardó que la Societat Linneana de Londres atorga cada cinquanta anys, des del 1908